Gabriel Fernández (basquetebolista)
 Gabriel Fernández (futebolista)
 Gabriel Fernández Arenas

Desambiguações de antropônimos